James Miller peut désigner :

  (1776-1851), général et homme politique américain du  ;
  (1820-1892), récipiendaire écossais de la Croix de Victoria en 1857 ;
  (1836-1914), récipiendaire de la médaille d'honneur lors de la guerre civile américaine ;
  (1860–1947), architecte écossais ;
 James Miller, footballeur écossais du  ;
  (1890-1916), récipiendaire anglais de la Croix de Victoria en 1916 ;
 James Henry Miller (1915-1989), chanteur, compositeur, éditeur, acteur, poète et écrivain dramatique britannique, connu sous le nom de Ewan MacColl ;
  (1916-2002), biologiste, chercheur en théorie des systèmes ;
  (1942-), économiste et homme politique américain ;
  (1963-2002), parachutiste, surnommé , qui s'est introduit lors d'une partie de boxe entre Evander Holyfield et Riddick Bowe en 1993 ;
 James Miller (1968-2003), journaliste et producteur britannique assassiné par un militaire israélien.

Voir aussi 
 
 Jimmy Miller